Бурга — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Бурга — железнодорожная станция в деревне Бурга Маловишерского района Новгородской области.
 Бурга — река в Новгородской области.
 Бурга — район (фрегезия) в Португалии.